Elchanan ist der Name folgender Personen:

 Isaak Elchanan († 1585), einer der Vorfahren der Rothschildfamilie und durch seine Bautätigkeit Namensgeber der Familie Rothschild
 Elchanan Heln, jiddischer Dichter des 17. Jahrhunderts